

Codici 
 GTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holešov (Repubblica Ceca)

Trasporti 
 GTW – serie di treni prodotti dalla Stadler Rail